(1940-2022), scénariste, réalisateur et écrivain italien,
 Gigi Proietti (1940-2020), acteur italien,
 Monica Proietti (1940-1967), criminelle canadienne,
 Norberto Proietti (1927-2009), peintre et sculpteur italien.

Patronyme italien